Беллинген:

 Беллинген — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Беллинген — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.